Чох — село, Гунибский район Дагестана;
 Чох — устаревшее название китайской монеты, см. Цянь.
 Чох, Михал (1851—1922) — верхнелужицкий педагог и поэт.